Synalpheus — род креветок из семейства раков-щелкунов (Alpheidae). В настоящее время он включает более сотни видов, причём постоянно добавляются новые, недавно описанные, и даже общее число только описанных дискуссионно.

Zuzalpheus 
Для видов S. gambarelloides, S. brooksi, и их ближайших родственников был образован род Zuzalpheus, включивший и несколько эусоциальных видов.

Распространение 
Распространены и многочисленны в восточной части Тихого, в меньшей степени в Атлантическом и Индийском океанах. Существует мнение, что разные виды из этого рода были разделены Панамским перешейком, когда он в последний раз сомкнулся.

Щёлканье 
Щёлканье Synalpheus довольно хорошо изучено. У Synalpheus parneomeris оно происходит в амплитуде 185—190 децибел на 1 μPa на 1 м в зависимости от размера клешни.

Эусоциальность 
Единственные известные своей эусоциальностью ведущие водный образ жизни виды живых существ входят в род Synalpheus. Речь идёт о S. brooksi, S. chacei, S. elizabethae, S. filidigitus, S. rathbunae, S. regalis, S. microneptunus и S. duffyi, а также, возможно, S. riosi.

Виды 
Род Synalpheus содержит следующие виды:

 Synalpheus agelas Pequegnat & Heard, 1979
 Synalpheus albatrossi Coutière, 1909
 Synalpheus amabilis De Man, 1910
 Synalpheus anasimus Chace, 1972
 Synalpheus anceps Banner, 1956
 Synalpheus ancistrorhynchus De Man, 1909
 Synalpheus androsi Coutière, 1909
 Synalpheus antenor De Man, 1910
 Synalpheus arostris Wicksten, 1989
 Synalpheus bannerorum Abele, 1975
 Synalpheus barahonensis Armstrong, 1949
 Synalpheus belizensis Anker & Tóth, 2008
 Synalpheus bispinosus De Man, 1910
 Synalpheus bituberculatus De Man, 1910
 Synalpheus biunguiculatus (Stimpson, 1860)
 Synalpheus bocas Anker & Tóth, 2008
 Synalpheus bousfieldi Chace, 1972
 Synalpheus bradleyi Verrill, 1922
 Synalpheus brevicarpus (Herrick, 1891)
 Synalpheus brevidactylus Anker & Tóth, 2008
 Synalpheus brevifrons Chace, 1972
 Synalpheus brevispinis Coutière, 1909
 Synalpheus brooksi Coutière, 1909
 Synalpheus carinatus (De Man, 1888)
 Synalpheus carpenteri MacDonald & Duffy, 2006
 Synalpheus chacei Duffy, 1998
 Synalpheus charon (Heller, 1861)
 Synalpheus comatularum (Haswell, 1882)
 Synalpheus corallinus MacDonald, Hultgren & Duffy, 2009
 Synalpheus coutierei Banner, 1953
 Synalpheus cretoculatus Banner & Banner, 1979
 Synalpheus crosnieri Banner & Banner, 1983
 Synalpheus curacaoensis Schmitt, 1924
 Synalpheus dardeaui (Ríos & Duffy, 2007)
 Synalpheus demani Borradaile, 1900
 Synalpheus digueti Coutière, 1909
 Synalpheus disparodigitus Armstrong, 1949
 Synalpheus dominicensis Armstrong, 1949
 Synalpheus dorae Bruce, 1988
 Synalpheus duffyi Anker & Tóth, 2008
 Synalpheus echinus Banner & Banner, 1975
 Synalpheus elizabethae (Ríos & Duffy, 2007)
 Synalpheus filidigitus Armstrong, 1949
 Synalpheus fossor (Paul’son, 1875)
 Synalpheus fritzmuelleri Coutière, 1909
 Synalpheus gambarelloides (Nardo, 1847)
 Synalpheus goodei Coutière, 1909
 Synalpheus gracilirostris De Man, 1910
 Synalpheus haddoni Coutière, 1900
 Synalpheus harpagatrus Banner & Banner, 1975
 Synalpheus hastilicrassus Coutière, 1905
 Synalpheus heardi Dardeau, 1984
 Synalpheus hemphilli Coutière, 1909
 Synalpheus herdmaniae Lebour, 1938
 Synalpheus heroni Coutière, 1909
 Synalpheus herricki Coutière, 1909
 Synalpheus hilarulus De Man, 1910
 Synalpheus hoetjesi Hultgren, MacDonald & Duffy, 2010
 Synalpheus idios (Ríos & Duffy, 2007)
 Synalpheus iocasta De Man, 1909
 Synalpheus iphinoe De Man, 1909
 Synalpheus irie MacDonald, Hultgren & Duffy, 2009
 Synalpheus jedanensis De Man, 1909
 Synalpheus kensleyi (Ríos & Duffy, 2007)
 Synalpheus kuadramanus Hultgren, MacDonald & Duffy, 2010
 Synalpheus kusaiensis Kubo, 1940
 Synalpheus laevimanus</small>
 Synalpheus lani Hermoso & Alvarez, 2005
 Synalpheus laticeps Coutière, 1905
 Synalpheus lockingtoni Coutière, 1909
 Synalpheus longicarpus (Herrick, 1891)
 Synalpheus lophodactylus Coutière, 1908
 Synalpheus macromanus Edmondson, 1925
 Synalpheus mcclendoni Coutière, 1910
 Synalpheus merospiniger Coutière, 1908
 Synalpheus mexicanus Coutière, 1909
 Synalpheus microneptunus Hultgren, MacDonald & Duffy, 2011
 Synalpheus minus (Say, 1818)
 Synalpheus modestus De Man, 1909
 Synalpheus mortenseni Banner & Banner, 1985
 Synalpheus mulegensis Ríos, 1992
 Synalpheus mushaensis Coutière, 1908
 Synalpheus neomeris (De Man, 1897)
 Synalpheus nilandensis Coutière, 1905
 Synalpheus nobilii Coutière, 1909
 Synalpheus obtusifrons Chace, 1972
 Synalpheus occidentalis Coutière, 1909
 Synalpheus odontophorus De Man, 1909
 Synalpheus orapilosus Hultgren, MacDonald & Duffy, 2010
 Synalpheus osburni Schmitt, 1933
 Synalpheus otiosus Coutière, 1908
 Synalpheus pachymeris Coutière, 1905
 Synalpheus pandionis Coutière, 1909
 Synalpheus paradoxus Banner & Banner, 1981
 Synalpheus paralaticeps Banner & Banner, 1982
 Synalpheus paraneomeris Coutière, 1905
 Synalpheus paraneptunus Coutière, 1909
 Synalpheus parfaiti (Coutière, 1898)
 Synalpheus paulsonoides Coutière, 1909
 Synalpheus pectiniger Coutière, 1907
 Synalpheus peruvianus Rathbun, 1910
 Synalpheus pescadorensis Coutière, 1905
 Synalpheus pinkfloydi De Grave, 2017
 Synalpheus plumosetosus MacDonald, Hultgren & Duffy, 2009
 Synalpheus pococki Coutière, 1898
 Synalpheus quadriarticulatus Banner & Banner, 1975
 Synalpheus quadrispinosus De Man, 1910
 Synalpheus quinquedens Tattersall, 1921
 Synalpheus rathbunae Coutière, 1909
 Synalpheus readi Banner & Banner, 1972
 Synalpheus recessus Abele & W. Kim, 1989
 Synalpheus redactocarpus Banner, 1953
 Synalpheus regalis Duffy, 1996
 Synalpheus riosi Anker & Tóth, 2008
 Synalpheus ruetzleri MacDonald & Duffy, 2006
 Synalpheus sanctithomae Coutière, 1909
 Synalpheus sanjosei Coutière, 1909
 Synalpheus sanlucasi Coutière, 1909
 Synalpheus scaphoceris Coutière, 1910
 Synalpheus sciro Banner & Banner, 1975
 Synalpheus senegambiensis Coutière, 1908
 Synalpheus septemspinosus De Man, 1910
 Synalpheus sladeni Coutière, 1908
 Synalpheus somalia Banner & Banner, 1979
 Synalpheus spinifrons (H. Milne-Edwards, 1837)
 Synalpheus spiniger (Stimpson, 1860)
 Synalpheus spongicola Banner & Banner, 1981
 Synalpheus stimpsonii (De Man, 1888)
 Synalpheus streptodactylus Coutière, 1905
 Synalpheus stylopleuron Hermoso Salazar & Hendrickx, 2006
 Synalpheus superus Abele & W. Kim, 1989
 Synalpheus tenuispina Coutière, 1909
 Synalpheus thai Banner & Banner, 1966
 Synalpheus theano De Man, 1910
 Synalpheus thele MacDonald, Hultgren & Duffy, 2009
 Synalpheus tijou Banner & Banner, 1982
 Synalpheus townsendi Coutière, 1909
 Synalpheus triacanthus De Man, 1910
 Synalpheus tricuspidatus (Heller, 1861)
 Synalpheus tridentulatus (Dana, 1852)
 Synalpheus trispinosus De Man, 1910
 Synalpheus triunguiculatus (Paul’son, 1875)
 Synalpheus tropidodactylus Banner & Banner, 1975
 Synalpheus tuthilli Banner, 1959
 Synalpheus ul (Ríos & Duffy, 2007)
 Synalpheus wickstenae Hermoso Salazar & Hendrickx, 2006
 Synalpheus williamsi Ríos & Duffy, 1999
 Synalpheus yano (Ríos & Duffy, 2007)

Примечания

Дополнительная литература 
 Chace, F.A. (1972): The shrimps of the Smithsonian-Bredin Caribbean expeditions with a summary of the West Indian shallow-water species (Crustacea: Decapoda: Natantia). Smithsonian Contributions to Zoology 98: 1—179. PDF fulltext
 
 -->
 

Раки-щелкуны